Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2000 vond plaats van 23 tot en met 29 oktober 2000 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de vijfde editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2000. Er werd gespeeld op overdekte tapijt­banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Nathalie Tauziat was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Anna Koernikova.

Het eerste reekshoofd, Martina Hingis uit Zwitserland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Russin Anna Koernikova in twee sets. Hingis wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Moskou op haar naam te schrij­ven. Het was haar 34e WTA-titel, de achtste van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 166.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Sabine Appelmans verloor haar openings­partij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs waren als derde geplaatst. Zij bereikten de halve finale – daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winna­ressen.

Het als eerste geplaatste duo Julie Halard-Decugis en Ai Sugiyama won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Martina Hingis en Anna Koernikova in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Het was hun zesde gezamen­lijke titel. Française Halard-Decugis had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Japanse Sugiyama elf.

De Belgische Sabine Appelmans speelde samen met Sonya Jeyaseelan (Canada) – zij strandden in de eerste ronde.

Ook de Nederlandse Manon Bollegraf en Nicole Arendt uit de Verenigde Staten konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Moskou 2000
Moskou